Henri Rancoule
 Jean-Michel Rancoule
 Julien Rancoule